Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 11 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en mars 1985